Италиански може да се отнася до:

 Нещо свързано с Италия
 италианци
 Италиански език